Comano bezeichnet:

 Comano TI, eine Gemeinde im Bezirk Lugano, Kanton Tessin, Schweiz 
 Comano (Toskana), eine Gemeinde in der Provinz Massa-Carrara, Region Toskana, Italien

Siehe auch:
 Komano